Nationale Investeringsbank
NIBC Bank, na privatisering voortgekomen uit bovengenoemde bank
Nederlands Informatiebureau (New York, 1941-1974)
N.I.B., een nummer van de metalband Black Sabbath